U18-världsmästerskapet i handboll för damer 2010 var den tredje upplagan av U-VM för damer. Turneringen hölls i Santo Domingo i Dominikanska republiken mellan 2 och 12 augusti. De regerande mästarna var Ryssland. Sverige vann turneringen och tog sin första internationella medalj i dam-handboll.

Gruppspel
De två bästa lagen i varje grupp gick vidare till kvartsfinal, medan de andra två laget spelade vidare om placeringar.

Grupp A

Alla tider är lokala UTC-4

Grupp B

 drog sig ur turneringen och samtliga matcher som de skulle ha spelat ställdes in.

Alla tider är lokala UTC-4

Grupp C

Alla tider är lokala UTC-4

Grupp D

Alla tider är lokala UTC-4

Placeringsmatcher

17:e–20:e

17:e/18:e

13:e–16:e

15:e/16:e

13:e/14:e

9:e–12:e

11:e/12:e

9:e/10:e

Finalomgången

{{Round8-with third
|RD1 = Kvartsfinaler
|RD2 = Semifinaler
|RD3 = Final
|Consol = Bronsmatch

|9 augusti – Santo Domingo ||28||24
|9 augusti – Santo Domingo ||24||22
|9 augusti – Santo Domingo ||26||23
|9 augusti – Santo Domingo ||23||31

|11 augusti – Santo Domingo ||21||38
|11 augusti – Santo Domingo ||22||18

|12 augusti – Santo Domingo ||34||29
|12 augusti – Santo Domingo ||27||26
}}

Kvartsfinaler

5:e–8:e

7:e/8:e

5:e/6:e

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutresultat

Utmärkelser

All-star lagetMålvakt: Vänsterkant: Vänsterback: Topp: Centerback: Högerbackback: Högerkant:'''

Referenser

Externa länkar
IHF Site

2010 i Dominikanska republiken
Handboll i Dominikanska republiken
Sportåret 2010
Världsmästerskap i handboll
Sport i Santo Domingo